Assise ou assises (au pluriel) est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Toponymie 
 Assise, ville italienne située en Ombrie, où est né saint François d'Assise
 Forêt domaniale de l'Assise, forêt de la Montagne bourbonnaise, dans le département français de l'Allier

Noms communs 
 l'assise, la partie d'un siège sur laquelle on s'assoit ;
 la position assise.
 l'assise, en construction, une couche de pierres ou de briques appareillées dans un mur — peut désigner la base ou la fondation d'un élément supportant des charges (un poteau par exemple) ;
 l'assise en biologie, couche continue et unistratifiée de cellules vivantes, animales ou végétales (plus particulièrement l'assise génératrice, un amas de cellules indifférenciées chez les végétaux) ;
 la ,  la juridiction qui juge les crimes (en droit français, belge).